Forester ist der Familienname folgender Personen:

 Cecil Scott Forester (1899–1966), englischer Schriftsteller und Journalist
 John B. Forester († 1845), US-amerikanischer Politiker
 Lynn Forester de Rothschild (* 1954), britisch-US-amerikanische Unternehmerin und Mäzen
 Nicole Forester (* 1972), US-amerikanische Schauspielerin
 Wolfgang Forester (1929–1998), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher

Forester bezeichnet außerdem:

 Subaru Forester, ein Automodell von Subaru
 Forester Sisters, eine US-amerikanische Musikgruppe

Siehe auch:

 Forrester
 Forster